Michel Dumoulin peut désigner :
 Michel Dumoulin (1935-2015), acteur, metteur en scène et réalisateur français ;
 Michel Dumoulin (1939-), joueur français de rugby à XV ;
 Michel Dumoulin (1950-), historien et universitaire belge ;
 Michel Dumoulin (1964-), auteur français.

Notes et références